Le mamara, aussi appelé sénoufo-mamara, syènara-mamara ou minyanka, est une langue sénoufo parlée par les Minianka, un groupe ethnique présent au Mali, en Côte d'ivoire et au Burkina Faso

Écriture 

Au Mali, la longueur de voyelle est indiqué en doublant la lettre :  ; la  nasalisation est indiquée en suivant la lettre d’un n : .

Lexique

Notes et références

Annexes

Bibliographie

Voir aussi

Liens internes 
 linguistique
 liste de langues
 langues par famille
 langues nigéro-congolaises
 langues nigéro-congolaises
 langues atlantico-congolaises
 langues voltaïco-congolaises
 langues gur
 langues sénoufo
 langues par zone géographique
 langues en Afrique
 langues au Mali

Liens externes 
 Dictionnaire mamara-français-bambara-anglais à regarder en ligne ou à télécharger, de l'Association pour la Promotion de la langue Mamara, Koutiala.
 Ressources en langue mamara sur le site de SIL Mali.

Langue au Mali
Langue au Burkina Faso
Langue sénoufo
Inventaire de langues